Повсте́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Повстенко Валерій Семенович — український футбольний тренер. Працював з командами: «Зірка» Кропивницький, «Копетдаг» Ашгабат, «Ворскла» Полтава, «Нива» Тернопіль.
 Повстенко Олекса Іванович (1902—1973) — український архітектор, історик мистецтва.
 Повстенко — дівоче прізвище Монастирської Людмили Вікторівни, української оперної співачки.